Bundesautobahn, (BAB) de term die in Duitsland gebruikt wordt voor autosnelwegen.
 De Báb (Siyyid 'Alí Muhammad) (1819 - 1850), de grondlegger van het Bábisme.
 Bab Buelens, een Belgische zangeres die deelnam aan de Belgische voorronde van het Junior Eurovisiesongfestival 2007.
 BAB (politieke partij), Vereniging voor Belangenbehartiging Aalburgse Burgers.
 Een variant van de meisjesnaam Barbara.

Poort
 Bab is een Arabisch woord dat poort betekent en als zodanig voorkomt in plaatsaanduidingen:
 Bab Ezzouar, een stad in het noorden van Algerije.
 Bab el Mandeb (Poort der Tranen), een zeestraat tussen de Hoorn van Afrika en het Arabisch Schiereiland.
 Al-Bab, een plaats in het Syrische gouvernement Aleppo.